Marcel Remacle (stripauteur), een Belgisch stripauteur (1926-1999)
 Marcel Remacle (politicus), een Belgisch politicus (1929-2011)